

Astronomia 
 M39 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 Macchi M.39 – idrovolante da corsa (idrocorsa) monoposto a pistoni della Aermacchi
 M39 (cannone) – Cannone aeronautico statunitense
 M39 EMR – Fucile di precisione statunitense